

Toponyme 
 Sunharette, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Alçay-Alçabéhéty-Sunharette ;
 Alçay-Alçabéhéty-Sunharette, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme